Crittendenceratops krzyzanowskii — вид птахотазових динозаврів родини цератопсид (Ceratopsidae), що існував в Північній Америці в пізній крейді (73 млн років тому). Викопні рештки динозавра знайдено у відкладеннях формації Форт-Кріттенден в штаті Аризона (США).

Опис 

Crittendenceratops відрізняється вигнутими вперед гачкоподібними виступами, розташованими вздовж центральної частини верхньої частини коміра, великими виростами тім'яної кістки, розташованими вздовж тім'яної частини коміра, потовщенням коміра в тім'яній частині, і коротким вираженим гребенем на поверхні лускатої кістки.

Класифікація 
Філогенетична кладограма, що відображає еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Цератопси
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2018